Stowasser steht für:
 Stowasser, ein böhmisches Adelsgeschlecht
 Der Kleine Stowasser, ein lateinisch-deutsches Wörterbuch

Personen:
 Friedrich Stowasser, eigentlicher Name von Friedensreich Hundertwasser (1928–2000), österreichischer Künstler
 Horst Stowasser (1951–2009), deutscher Autor und Anarchist
 Joseph Maria Stowasser (1854–1910), österreichischer Altphilologe
 Julian Stowasser (* 1986), deutscher Koch
 Martin Stowasser (* 1959), österreichischer katholischer Theologe und außerordentlicher Universitätsprofessor an der Universität Wien
 Otto Hellmuth Stowasser (1887–1934), österreichischer Mediävist und Archivar
 Roland Stowasser (1930–2021), deutscher Mathematiker 
 Sascha Stowasser (* 1971), deutscher Arbeitswissenschaftler